STON2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 905 амінокислот, а молекулярна маса — 101 165.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ендоцитоз, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, клітинних контактах, синапсах, .

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки